

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Albh“ beginnt.

Albh 


Albha 
 Albhard, Caspar (1636–1678), deutscher Jurist
 Albhart, Leonhard (1631–1674), deutscher Jurist und Baumeister